

Матчі

Кіпр 1:1 Україна

Україна 2:0 Сербія

Нідерланди 3:0 Україна

Швеція 0:1 Україна

Україна 1:0 Польща

Україна 1:0 Білорусь

Казахстан 1:3 Україна

Україна 0:0 Хорватія

Україна 1:0 Норвегія

Склад команди 
 Статистику подано станом на 20 листопада 2008 року (в дужках наведено ігри і голи 2008 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Див. також 
 Матчі збірної України з футболу

Джерела 
 Газета «Український футбол» від 5 грудня 2008 № 137 (2089), с.8-9

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ФФУ
 Результати на офіційному сайті ФФУ
 Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»  
 Результати на fifa.com  

2008
2008 у футболі
2008 в українському спорті